Port Centronics – ECP, IEEE 1284
 Białko kationowe eozynofilów – białko o aktywności rybonukleazy, znajdujące się w ziarnistościach eozynofilów